Bzowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bzowiec, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bzowiec, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie